

Sigle 
 Centro operativo comunale – responsabile delle attività della Protezione Civile a livello di comune
Corrosion of Conformity – gruppo musicale Heavy metal / Stoner rock statunitense
Certificato di Conformità (CoC) – documento previsto dalla Comunità Europea per attestare l'uniformità di un veicolo alla sua omologazione originaria
 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC – gruppo omofilo olandese
 Clash of Clans – Videogioco
 Code of Conduct – Codice di condotta
 Centrale operativa di combattimento

Codici 
 COC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Comodoro Pierres, Concordia - Pierest Egui, Argentina
 coc – codice ISO 639-3 della lingua cocopa

Altro 
 COC – targa automobilistica del circondario di Cochem-Zell (Germania)